Ernst Hufschmid ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hufschmid (Handballspieler) (1910–??), Schweizer Handballspieler
 Ernst Hufschmid (Fussballspieler) (1913–2001), Schweizer Fußballspieler